Kennedy (Goidelisch:Ó Cinnéide of Ó Ceannéidigh) is een achternaam van Ierse oorsprong, die in Ierland en de Verenigde Staten veel voorkomt.

Personen 
Familie Kennedy
 Patrick J. Kennedy, vader van Joseph
 Joseph P. Kennedy, (over)(groot)vader van de volgenden
 'John F. Kennedy, president
 Robert F. Kennedy, senator
 Joseph Patrick Kennedy II, lid van het huis van afgevaardigden
 Joseph Patrick Kennedy III, lid van het huis van afgevaardigden
Jean Kennedy Smith, ambassadeur voor de VS in Ierland
 Edward Kennedy, senator
 Patrick J. Kennedy, lid van het huis van afgevaardigden

Andere personen
 Alan Kennedy, Brits voetballer
 Charles Kennedy, Brits politicus
 James Kennedy, Amerikaans historicus
 John Kennedy Toole, Amerikaans schrijver
 Mark Kennedy, Iers voetballer
 Nigel Kennedy, Brits violist
 Ray Kennedy, Amerikaans jazz-pianist 
 Ray Kennedy (voetballer), Brits voetballer
 Sami Kennedy-Sim, Australisch freestyleskiester
 Kennedy Bakırcıoğlu, Zweeds voetballer
 Kennedy Nwanganga, Nigeriaans voetballer

 Plaatsen 
 Kennedy (Alabama), een kleine plaatse in de Amerikaanse staat Alabama
 Kennedy (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Kennedy (Minnesota), een klein stadje in de Amerikaanse staat Minnesota

 Ruimtevaart 
 Kennedy Space Center, een Amerikaanse lanceerbasis bij Cape Canaveral
 Cape Kennedy'', tijdelijke naam (1963-1973) voor Cape Canaveral, Florida

Andere 
 Kennedy (televisieserie), een Amerikaans miniserie over John F. Kennedy uit 1983
 Kennedy-stichting voor gehoorgestoorden
 Kennedymars, een wandeltocht van 80 kilometer

Ierse achternaam